Savoy (Illinois)
Savoy (Texas)
Hotel Savoy (Londen), een luxehotel in Londen
Savoy (platenlabel)
Savoy (band), een Noors-Amerikaanse rockband
The Savoy, Brits literair tijdschrift uit 1896

Zie ook
Savoie (doorverwijspagina)